Grafia – modo di esecuzione dei caratteri nella scrittura
 Grafia (per ortografia) – insieme delle norme che regolano il modo corretto di scrivere secondo il sistema di scrittura di una data lingua
 Grafia (per telegrafia) – sistema di comunicazione a distanza